Meaning of Life – album di Kelly Clarkson del 2017
 Meaning of Life – brano di Kelly Clarkson del 2017
 Meaning of Life Tour – tournée di Kelly Clarkson

Pagine correlate 
 The Meaning of Life